ATP9B () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на довгому плечі 18-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 147 амінокислот, а молекулярна маса — 129 304.

Кодований геном білок за функцією належить до гідролаз. 
Задіяний у такому біологічному процесі, як альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з АТФ, нуклеотидами, іонами металів, іоном магнію. 
Локалізований у мембрані, апараті гольджі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 18

Трансмембранні транспортери